

Населені пункти та їхні частини

 Аннувка — село в гміні Коцьк Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Аннувка — село в гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства
 Аннувка — частина села Журавенець в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства

Примітки